

Ляскі-Великі — село в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ляскі-Великі — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства